Shay bezeichnet

 eine Bauart von Dampflokomotiven

Shay ist der Familienname folgender Personen:

 Gina Shay (* 1972), US-amerikanische Filmproduzentin
 Jonathan Shay (* 1941), US-amerikanischer Psychologe und Sachbuch-Autor
 Ryan Shay (1979–2007), US-amerikanischer Leichtathlet

Siehe auch:
 Shaye
 Shea
 Shays